Wilton Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Wilton Township du comté de Will dans l'Illinois.
 Wilton Township du comté de Muscatine dans l'Iowa.
  du comté de Waseca dans le Minnesota.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships